TGL ou tgl  est un code ou un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Tagalog, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue ;
 Transport du Grand Longwy ;
 Trains grandes lignes, au Maroc ;
 Train grande ligne, aux chemins de fer de la Corse.